Wohra bezeichnet

 den Oberlauf der Wehre in Nordhessen
 Wohra (Ohm), rechter Zufluss der Ohm nach Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Wohra (Wohratal), Ortsteil der Gemeinde Wohratal im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen